UTL est un sigle qui peut signifier :

 Unité de traitement local pour un système de contrôle d'accès notamment
 Université du temps libre
 Universidade Técnica de Lisboa, l'université technique de Lisbonne au Portugal
 University of Toronto Libraries aux États-Unis
Upper Time Limit